Lago Champlain, um lago no leste da América do Norte. 
Samuel de Champlain, um geógrafo, desenhista técnico e explorador francês.
USS Lake Champlain (CV-39), um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos.
Desambiguação